Мухаммед Наджи аль-Отари (; род. в 1944 в Алеппо) — сирийский государственный деятель, Премьер-министр Сирии с 10 сентября 2003 по 29 марта 2011. Окончил механический университет Алеппо в 1967 году, Амстердамский архитектурный университет в 1972. Вступил в Баас в 1966. В 1983 возглавил городской совет Алеппо. С марта 2000 — член ЦК Баас. В марте 2003 назначен спикером Народного совета (парламент Сирии), а в сентябре того же года возглавил правительство.

Примечания 

Главы муниципальных органов законодательной власти
Премьер-министры Сирии
Председатели Народного совета Сирии
Члены регионального руководства сирийского отделения партии Баас
Пришедшие к власти в 2003 году